Eisenia může být:
 Eisenia (kroužkovec) – rod žížal, Žížala hnojní
 Eisenia (chaluha) – rod hnědých řas